Чемпионат России по регби 2020/2021 — 27-й по счёту сезон высшего дивизиона системы регбийных лиг России. Чемпионский титул защитил «Енисей-СТМ» из Красноярска.

Чемпионат впервые проводился при финансовой поддержке титульного партнера букмекерской компании «Лига ставок» и носил название Лига Ставок - Чемпионат России по регби.

Регламент 
Чемпионат должен стать подготовительным к переходу на систему «осень-весна».

Первоначально турнир должен был начаться 25 апреля, но старт турнира отложили до 19 июня по причине ограничения на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса в России. В связи с переносом старта изменился формат турнира — регулярный чемпионат будет проведён по круговой системе (один круг, каждая команда играет с каждой один раз) и серия плей-офф для 6 команд: первые две команды регулярного чемпионата получат прямые путёвки в полуфинал, а команды, занявшие с 3 по 6 место, по итогам двух матчей (дома и в гостях) определят ещё двух участников полуфиналов. Полуфиналы и финал пройдут до 2 побед и состоятся после беспрецедентной продолжительной восьмимесячной зимней паузы весной 2021 года. Позже был изменён регламент финала, который пройдёт в формате двух матчей (как и четвертьфиналы). Из-за нового формата турнира по системе осень-весна два клуба Булава и Богатыри снялись после зимнего перерыва. Также новый формат категорически критикуется болельщиками и игроками. Большинство клубов вынуждены тренироваться почти год ради пары игр в мае 2021 года. Все регбийное сообщество требует возврата традиционной для России системы весна-осень.

Клубы-участники 
В этом чемпионате России по два клуба представляют города Красноярск и Москва. Одним клубом представлены города Казань, Краснодар, Новокузнецк, Пенза, Таганрог и подмосковный посёлок Монино.

Изменения 
По итогам прошлого сезона высшей лиги в премьер-лигу вышли следующие клубы:

 «ЦСКА» (Москва), занявший 1-е место. Вышел в премьер-лигу впервые в своей истории.
 «Стрела» (Казань), занявший 3-е место. Вернулся в премьер-лигу 7 лет спустя. 

Место регбийного клуба «Кубань» (Краснодар), который продолжит своё выступление в чемпионате России по регби-7, занял новый клуб — «Богатыри» (Краснодар).

География соревнований

Официальные представители

Тренерские изменения

Турнирная таблица 
По состоянию на 28 августа 2020 года

Тур за туром

Результаты матчей

1 тур 

Локомотив: 1 Секисов, 2 Чкоидзе, 3 Донадзе, 4 Жарков, 5 Силенко, 6 Виктор Гресев, 7 Перестяк, 8 Спандерашвили, 9 Ван Ройен, 10 Янюшкин, 11 Гудок, 12 Снисаренко, 13 Церекидзе, 14 Ягудин, 15 Сухин. Замены: Смагин, Сорокин, Носачев, Башев, Карзанов, Хлутков. Неиспользованные замены: Мочалов, Бродзели.

ВВА-Подмосковье: 1 Терон, 2 Матвеев, 3 Подрезов, 4 Гарбузов, 5 Зыков, 6 Пеки, 7 Гаджиев, 8 Живатов, 9 Экстин, 10 Годлюк, 11 Потиханов, 12 Голосницкий, 13 Рокуа Мели, 14 Давыдов, 15 Лизогуб. Замены: Иванов, Поливалов, Нгоза, Сёмин. Неиспользованные замены: Дроздов, Тришин, Романов, Марченко.

Стрела: 1 Безверхов, 2 Визаж, 3 Давудов, 4 Грифф, 5 Саютин, 6 де Вит, 7 Ходин, 8 Малан, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Уразаков, 12 Голов, 13 Евсеев, 14 Дзобелов, 15 Тромп. Замены: ван Вюрен, Давудов, Важев, Кравцов, Чегодаев, Юсупов, дю Рандт, Исмаилов.

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Мартинус, 3 Грундлиг, 4 Корфф, 5 Мартынов, 6 Лесников, 7 Кузьмин, 8 Эстерхейзен, 9 Петрушка, 10 Александров, 11 Акуабу, 12 Ботнараш, 13 Бурлуцкий, 14 Маников, 15 Артемьев. Замены: Абрамов, Дедусенко, Кузнецов, Брников, Кошарин, Калимулин, Погодаев.

}}
Красный Яр: 1 Цнобиладзе, 2 Кондаков, 3 Готовцев, 4 Маху, 5 Федотко, 6 Гольштейн, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Дорофеев, 10 Зоно, 11 Чабан, 12 Галиновский, 13 Лату, 14 Коломийцев, 15 Кушнарев. Замены: Фукофука, Шарабуркин, Кадиров, Красильник, Хассан Байт, Рябов, Губин, Кривоносов.

Слава: 1 Скобиола, 2 Чернышов, 3 Игрецов, 4 Гроссманн, 5 Медков, 6 Вавилин, 7 Сидоров, 8 Ренсбург, 9 Хохлов, 10 Нортье, 11 Афанасьев, 12 Кириллов, 13 Холгейт, 14 Гриняев, 15 Уиллемс. Замены: Хубаев, Мишечкин, Кун, Антонов, Рыбаулин, Годдард, Устинов, Степанов.

Богатыри: 1 Алюк, 2 Умаров, 3 Рябов, 4 Ткаченко, 5 Климов, 6 Скоков, 7 Гераськин, 8 Наставшев, 9 Кудинов, 10 Янчий, 11 Хандюк, 12 Бондарев, 13 Семейкин, 14 Непейвода, 15 Рощин. Замены: Аскаров, Петухов, Критинин, Иванов, Савостин, Коротков, Шамрай, Лазaренко.

Енисей-СТМ: 1 Мусин, 2 Магомедов, 3 Серяков, 4 Саулите, 5 Елгин, 6 Бутенко, 7 Кротов, 8 Немцев, 9 Щербань, 10 Гайсин, 11 Михальцов, 12 Герасимов, 13 Баранов, 14 Лесниченко, 15 Чурашов. Замены: Волков, Битиев, Зыков, Серков, Маслов, Узунов, Матвеев, Кузьмичев.

Булава: 1 Баркадзе, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Сабанашвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Малышкин, 8 Мачаладзе, 9 Митьковский, 10 Дёмушкин, 11 Прищепин, 12 Лоскутов, 13 Марков, 14 Магомедсаидов, 15 Черемных. Замены: Черемных, Кузнецов, Бородин, Тонкошкуров, Читеишвили, Самадуров, Абдулкадуров, Шегебай.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Ефремов, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов, 8 Сухашвили, 9 Фёдоров, 10 Ндлову, 11 Петров, 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Филиппов, 15 Козловский. Замены: Шалунов, Бурдин, Тюра, Псутури, Рукавишников, Можейка, Фарков, Пронин.

2 тур 
 

Красный Яр: 1 Фукофука, 2 Цнобиладзе, 3 Готовцев, 4 Маху, 5 Федотко, 6 Ильин, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Рябов, 10 Кушнарев, 11 Кривоносов, 12 Губин, Галиновский, 13 Коломийцев, 14 Галиновский , 15 Лату. Замены:, Шарабуркин, Кондаков, Кадиров, Красильник, Баженов, Дорофеев, Зинин, Зоно.

Стрела: 1 Безверхов, 2 Визаж, 3 Давудов, 4 Грифф, 5 Саютин, 6 де Вит, 7 Ходин, 8 Малан, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Уразаков, 12 Голов, 13 Евсеев, 14 Дзобелов, 15 Тромп. Замены: ван Вюрен, Веливанов, Важев, Кравцов, Чегодаев, Беленков, дю Рандт, Исмаилов.

Богатыри: 1 Алюк, 2 Умаров, 3 Рябов, 4 Иванов, 5 Климов, 6 Скоков, 7 Гераськин, 8 Наставшев, 9 Кудинов, 10 Янчий, 11 Лазaренко, 12 Гостюжев, 13 Непейвода, 14 Смелик, 15 Рощин. Замены: Аскаров, Краков, Критинин, Ткаченко, Савостин, Коротков, Шамрай, Хандюк.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Ефремов, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов, 8 Сухашвили, 9 Фёдоров, 10 Ндлову, 11 Петров, 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Филиппов, 15 Козловский. Замены: Шалунов, Бурдин, Тюра, Псутури, Рукавишников, Можейка, Пронин, Фарков.

Булава: 1 Баркадзе, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Читеишвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Малышкин, 8 Мачаладзе, 9 Митьковский, 10 Чинчараули, 11 Прищепин, 12 Черемных А., 13 Марков, 14 Магомедсаидов, 15 Дёмушкин. Замены: Кузнецов, Бородин, Тонкошкуров, Пристинский, Самадуров, Абдулкадуров, Шегебай, Черемных С.

Енисей-СТМ: 1 Мусин, 2 Магомедов, 3 Серяков, 4 Саулите, 5 Елгин, 6 Бутенко, 7 Кротов, 8 Немцев, 9 Щербань, 10 Гайсин, 11 Месхи, 12 Герасимов, 13 Матвеев, 14 Михальцов, 15 Чурашов. Замены: Волков, Барышников, Зыков, Серков, Маслов, Рябищук, Лесниченко, Кузьмичев.

Слава: 1 Скобиола, 2 Хубаев, 3 Игрецов, 4 Гроссманн, 5 Медков, 6 Вавилин, 7 Сидоров, 8 Ренсбург, 9 Хохлов, 10 Нортье, 11 Афанасьев, 12 Устинов, 13 Холгейт, 14 Гриняев, 15 Уиллемс. Замены: Мишечкин, Гарифуллин, Кун, Антонов, Рыбаулин, Фёдоров, Концелидзе, Степанов.

ВВА-Подмосковье: 1 Терон, 2 Иванов, 3 Подрезов, 4 Гарбузов, 5 Зыков, 6 Пеки, 7 Гаджиев, 8 Живатов, 9 Экстин, 10 Годлюк, 11 Созонов, Владислав Алексеевич, 12 Голосницкий, 13 Рокуа Мели, 14 Бабаев М., 15 Давыдов. Замены: Матвеев, Поливалов, Нгоза, Сёмин, Дроздов, Тришин, Марченко, Панасенко.

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Эстерхейзен, 3 Мартинус, 4 Корфф, 5 Чепрага, 6 Лесников, 7 Кузьмин, 8 Кошарин, 9 Александров, 10 Семёнов, 11 Тарасенко, 12 Ботнараш, 13 Бурлуцкий, 14 Маников, 15 Артемьев. Замены: Грундлиг, Абрамов, Алишев, Мартынов, Кузнецов, Берников, Калимулин, Акуабу

Локомотив: 1 Секисов, 2 Чкоидзе, 3 Донадзе, 4 Носачёв, 5 Силенко, 6 Башев, 7 Перестяк, 8 Виктор Гресев, 9 Ван Ройен, 10 Бродзели, 11 Гудок, 12 Янюшкин, 13 Церекидзе, 14 Карзанов, 15 Сухин. Замены: Жиляев, Смагин, Сорокин, Жарков, Тимербулатов, Ягудин, Хлутков, Снисаренко.

3 тур 

Енисей-СТМ: 1 Битиев, 2 Магомедов, 3 Зыков, 4 Саулите, 5 Серков, 6 Гачечиладзе, 7 Темнов, 8 Немцев, 9 Щербань, 10 Гайсин, 11 Чурашов, 12 Герасимов, 13 Кононов, 14 МесхиМихальцов, 15 Будыченко. Замены: Мусин, Бутенко, Проненко, Матвеев, Узунов Неиспользованные замены: Волков, Маслов, Кротов.

Стрела: 1 Безверхов, 2 Визаж, 3 ван Вюрен, 4 Кравцов, 5 Сысоев, 6 Холуашвили, 7 Беленков, 8 Малан, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Гафаров, 12 Голов, 13 Евсеев, 14 Дзобелов, 15 дю Рандт. Замены: Ш.Давудов, М.Давудов, Важев, Чегодаев, Тромп, Исмаилов, де Вит, Ходин.

Булава: 1 Барбакадзе, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Читеишвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Малышкин, 8 Самадуров, 9 Митьковский, 10 Чинчараули, 11 Прищепин, 12 Черемных А., 13 Марков, 14 Абдулкадуров, 15 Дёмушкин. Замены: Кузнецов, Бородин, Тонкошкуров, Мурадов, Пристинский, Лоскутов, Магомедсаидов, Шегебай.

ВВА-Подмосковье: 1 Поливалов, 2 Иванов, 3 Подрезов, 4 Нгоза, 5 Зыков, 6 Марченко, 7 Гаджиев, 8 Живатов, 9 Экстин, 10 Годлюк, 11 Созонов, Владислав Алексеевич, 12 Тришин, 13 Рокуа Мели, 14 Бабаев М., 15 Лизогуб. Замены: Пархоменко, Терон, Сёмин, Дроздов, Панасенко, Мысин, Панарин, Романов.

Слава: 1 Скобиола, 2 Чернышев, 3 Кун, 4 Гроссманн, 5 Медков, 6 Вавилин, 7 Сидоров, 8 ван Ренсбург, 9 Хохлов, 10 Уиллемс, 11 Концелидзе, 12 Белесков, 13 Афанасьев, 14 Гриняев, 15 Андронов. Замены: Хубаев, Мишечкин, Нортье, Антонов, Рыбаулин, Фёдоров, Курашов, Гарифуллин.

Локомотив: 1 Секисов, 2 Чкоидзе, 3 Донадзе, 4 Жарков, 5 Силенко, 6 Башев, 7 Перестяк, 8 Виктор Гресев, 9 Ван Ройен, 10 Янюшкин, 11 Гудок, 12 Снисаренко, 13 Церекидзе, 14 Карзанов, 15 Сухин. Замены: Жиляев, Смагин, Сорокин, Носачёв, Тимербулатов, Ягудин, Хлутков, Бродзели.

Богатыри: 1 Петухов, 2 Аскаров, 3 Рябов, 4 Ткаченко, 5 Климов, 6 Скоков, 7 Гераськин, 8 Наставшев, 9 Янчий, 10 Рощин, 11 Лазaренко, 12 Гостюжев, 13 Коротков, 14 Смелик, 15 Непейвода. Замены: Артёменко, Краков, Критинин, Иванов, Савостин, Кудинов, Пархоменко К., Хандюк.

Красный Яр: 1 Фукофука, 2 Кондаков, 3 Кадиров, 4 Маху, 5 Баженов, 6 Ильин, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Дорофеев, 10 Кушнарев, 11 Галиновский, 12 Губин, 13 Коломийцев, 14 Кривоносов , 15 Лату. Замены:, Шарабуркин, Цнобиладзе, Готовцев, Красильник, Апциаури, Рябов, Зинин, Зоно.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Ефремов, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов, 8 Сухашвили, 9 Сибиряков, 10 Ндлову, 11 Петров, 12 Дерксен, 13 Бердзули, 14 Филиппов, 15 Козловский. Замены: Арлашов, Бурдин, Тюра, Псутури, Рукавишников, Фёдоров, Пронин, Фарков.

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Мартинус, 3 Грундлиг, 4 Корфф, 5 Мартынов, 6 Лесников, 7 Марданов, 8 Эстерхейзен, 9 Александров, 10 Семёнов, 11 Акуабу, 12 Лысоконь, 13 Ботнараш, 14 Пшеничных, 15 Артемьев. Замены: Дедусенко, Абрамов, Кузьмин, Бурлуцкий, Кошарин, Берников, Петрушка, Алишев.

4 тур 

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Эстерхейзен, 3 Мартинус, 4 Корфф, 5 Чепрага, 6 Кузьмин, 7 Марданов, 8 Кошарин, 9 Кузнецов, 10 Семёнов, 11 Акуабу, 12 Лысоконь, 13 Артемьев, 14 Ботнараш, 15 Александров. Замены: Дедусенко, Абрамов, Пшеничных, Лесников, Грундлинг, Берников, Калимуллин, Кириллов.

Красный Яр: 1 Шарабуркин, 2 Цнобиладзе, 3 Готовцев, 4 Красильник, 5 Баженов, 6 Ильин, 7 Худяков, 8 Апциаури, 9 Рябов, 10 Зоно, 11 Зинин, 12 Галиновский, 13 Коломийцев, 14 Кривоносов , 15 Лату. Замены: Фукофука, Кондаков, Кадиров, Маху, Рудой, Дорофеев, Губин, Кушнарев.

Стрела: 1 Безверхов, 2 Ш.Давудов, 3 М.Давудов, 4 Саютин, 5 Грифф, 6 Ходин, 7 де Вит, 8 Чегодаев, 9 Исмаилов, 10 Марэйс, 11 Бабурин, 12 Голов, 13 Дзобелов, 14 Гафаров, 15 Тромп. Замены: Визаж, Важев, Веливанов, Малан, дю Рандт, Юсупов, Попков, , Сысоев.

Богатыри: 1 Алюк, 2 Аскаров, 3 Рябов, 4 Иванов, 5 Климов, 6 Скоков, 7 Гераськин, 8 Наставшев, 9 Кудинов, 10 Янчий, 11 Лазaренко, 12 Хандюк, 13 Коротков, 14 Непейвода, 15 Рощин. Замены: Григоращенко, Петухов, Артёменко, Ткаченко, Савостин, Пархоменко К., Коробкин.

Локомотив: 1 Смагин, 2 Чкоидзе, 3 Сорокин, 4 Жарков, 5 Силенко, 6 Тимербулатов, 7 Перестяк, 8 Виктор Гресев, 9 Ягудин, 10 Бродзели, 11 Гудок, 12 Янюшкин, 13 Церекидзе, 14 Хлутков, 15 Сухин. Замены: Мочалов, Секисов, Донадзе, Носачёв, Шереметьев, Карзанов, Снисаренко, Гумнов.

Булава: 1 Барбакадзе, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Читеишвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Сабанашвили, 8 Малышкин, 9 Митьковский, 10 Черемных С., 11 Абдулкадиров, 12 Черемных А., 13 Марков, 14 Прищепин, 15 Дёмушкин. Замены: Кузнецов, Тонкошкуров, Мурадов, Самадуров, Пристинский, Лоскутов, Магомедсаидов, Шегебай.

Енисей-СТМ: 1 Мусин, 2 Магомедов, 3 Зыков, 4 Саулите, 5 Елгин, 6 Гачечиладзе, 7 Темнов, 8 Кротов, 9 Щербань, 10 Гайсин, 11 Чурашов, 12 Герасимов, 13 Кононов, 14 МесхиМихальцов, 15 Будыченко. Замены: Волков, Барышников, Бутенко, Проненко, Узунов, Маслов, Цейцин, Серков.

ВВА-Подмосковье: 1 Терон, 2 Матвеев, 3 Подрезов, 4 Гарбузов, 5 Зыков, 6 Марченко, 7 Гаджиев, 8 Живатов, 9 Экстин, 10 Годлюк, 11 Созонов, Владислав Алексеевич, 12 Голосницкий, 13 Рокуа Мели, 14 Бабаев М., 15 Давыдов. Замены: Иванов, Поливалов, Сёмин, Дроздов, Панасенко, Мысин, Потиханов, Тришин.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Бурдин, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов, 8 Сухашвили, 9 Фёдоров, 10 Ндлову, 11 Дерксен, 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Филиппов, 15 Козловский. Замены: Петров, Тюра, Псутури, Рукавишников, Можейка, Фарков, Петров.

Слава: 1 Скобиола, 2 Чернышев, 3 Кун, 4 Гроссманн, 5 Медков, 6 Рыбауллин, 7 Сидоров, 8 ван Ренсбург, 9 Хохлов, 10 Уиллемс, 11 Концелидзе, 12 Белесков, 13 Афанасьев, 14 Гриняев, 15 Андронов. Замены: Хубаев, Перехода, Мишечкин, Почечуев, Антонов, Бураков, Фёдоров, Толмачёв.

5 тур 

ВВА-Подмосковье: 1 Поливалов, 2 Пархоменко, 3 Подрезов, 4 Гарбузов, 5 Зыков, 6 Марченко, 7 Лавров, 8 Живатов, 9 Экстин, 10 Годлюк, 11 Потиханов, 12 Голосницкий, 13 Рокуа, 14 М.Бабаев, 15 Давыдов. Замены: Иванов, Матвеев, Дроздов, Панасенко, Мысин, Сёмин, Тришин, Романов. Неиспользованные замены: Дроздов, Иванов.

Богатыри: 1 Алюк, 2 Умаров, 3 Рябов, 4 Ткаченко, 5 Иванов, 6 Скоков, 7 Савостин, 8 Наставшев, 9 Кудинов, 10 Янчий, 11 Лазaренко, 12 Коротков, 13 Семейкин, 14 Непейвода, 15 Рощин. Замены: Аскаров, Артёменко, Краков, Климов, Пархоменко, Смелик, Хандюк.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Бурдин, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов, 8 Сухашвили, 9 Фёдоров, 10 Ндлову, 11 Дерксен, 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Филиппов, 15 Козловский. Замены: Петров, Тюра, Псутури, Рукавишников, Можейка, Фарков, Петров, Ольховский.

Красный Яр: 1 Фукофука, 2 Кондаков, 3 Готовцев, 4 Маху, 5 Федотко, 6 Апциаури, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Дорофеев, 10 Рябов, 11 Зинин, 12 Галиновский, 13 Лату, 14 Кривоносов, 15 Зоно. Замены: Кондаков, Шарабуркин, Кадиров, Красильник, Ильин, Кушнарев, Регнер, Крылаткин.

Булава: 1 Баркадзе, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Сабанашвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Малышкин, 8 Мачаладзе, 9 Митьковский, 10 Чинчараули, 11 Абдулкадиров, 12 Лоскутов, 13 Черемных А., 14 Прищепин, 15 Дёмушкин. Замены: Кузнецов, Мурадов, Тонкошкуров, Читеишвили, Пристинский, Шегебай, Магомедсаидов, Черемных С..

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Эстерхейзен, 3 Мартинус, 4 Корфф, 5 Чепрага, 6 Кузьмин, 7 Марданов, 8 Кошарин, 9 Кириллов, 10 Семёнов, 11 Акуабу, 12 Лысоконь, 13 Артемьев, 14 Пшеничных, 15 Александров. Замены: Абрамов, Грундлинг, Дедусенко, Лесников, Калимулин, Бурлуцкий, Маников, Кузнецов.

Слава: 1 Скобиола, 2 Чернышов, 3 Игрецов, 4 Антонов, 5 Медков, 6 Грассманн, 7 Сидоров, 8 ван Ренсбург, 9 Хохлов, 10 Уиллемс, 11 Афанасьев, 12 Устинов, 13 Степанов, 14 Гриняев, 15 Ти Джей Годдард. Замены: Хубаев, Мишечкин, Дрейер, Почечуев, Рыбаулин, Фёдоров, Концелидзе, Балесков.

Енисей-СТМ: 1 Мусин, 2 Магомедов, 3 Зыков, 4 Саулите, 5 Елгин, 6 Гачечиладзе, 7 Теснов, 8 Немцев, 9 Узунов, 10 Гайсин, 11 Симпликевич, 12 Герасимов, 13 Баранов, 14 Чурашов, 15 Будыченко. Замены: Машкин, Битиев, Серяков, Серков, Маслов, Рябищук, Матвеев, Кротов.

Локомотив: 1 Секисов, 2 Чкоидзе, 3 Донадзе, 4 Жарков, 5 Силенко, 6 Башев, 7 Перестяк, 8 Виктор Гресев, 9 Ван Ройен, 10 Янюшкин, 11 Ягудин, 12 Снисаренко, 13 Церекидзе, 14 Карзанов, 15 Гудок. Замены: Мочалов, Смагин, Сорокин, Носачев, Гумнов, Хлутков, Бродзели, Тимербулатов.

Стрела: 1 Безверхов, 2 Визаж, 3 Давудов, 4 Грифф, 5 Саютин, 6 де Вит, 7 Холуашвили, 8 Малан, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Евсеев, 12 Голов, 13 Дзобелов, 14 Гафаров, 15 Тромп. Замены: Давудов, Важев, Нежданов, Кравцов, Xодин, Чегодаев, дю Рандт, Исмаилов.

6 тур 

Локомотив: 1 Секисов, 2 Чкоидзе, 3 Донадзе, 4 Жарков, 5 Силенко, 6 Носачёв, 7 Перестяк, 8 Виктор Гресев, 9 Ван Ройен, 10 Янюшкин, 11 Бабаев, 12 Снисаренко, 13 Церекидзе, 14 Карзанов, 15 Гудок. Замены: Мочалов, Смагин, Сорокин, Даун, Башев, Ягудин. Неиспользованные: Хлутков, Бродзели.

Енисей-СТМ: 1 Битиев, 2 Магомедов, 3 Зыков, 4 Саулите, 5 Елгин, 6 Бутенко, 7 Кротов, 8 Немцев, 9 Узунов, 10 Гайсин, 11 Симпликевич, 12 Герасимов, 13 Баранов, 14 Чурашов, 15 Маслов. Замены: Мусин, Серяков, Серков, Кемаев, Рябищук, Будыченко Неиспользованные:Машкин, Кононов .

Стрела: 1 Казаликашвили, 2 Визаж, 3 Давудов, 4 Грифф, 5 Малан, 6 де Вит, 7 Xодин, 8 Чегодаев, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Евсеев, 12 Голов, 13 Дзобелов, 14 Гафаров, 15 Тромп. Замены: Давудов, Безверхов, ван Вюрен, Кравцов, Исмаилов, Холуашвили, Уразаков. Неиспользованные: Сысоев.

Слава: 1 Кун, 2 Чернышов, 3 Игрецов, 4 Антонов, 5 Медков, 6 Грассманн, 7 Сидоров, 8 ван Ренсбург, 9 Хохлов, 10 Уиллемс, 11 Гриняев, 12 Устинов, 13 Холгейт, 14 Степанов, 15 Ти Джей Годдард. Замены: Хубаев, Кириллов, Дрейер, Почечуев, Афанасьев, Скобиола. Неиспользованные: Вавилин, Нортье.

ВВА-Подмосковье: 1 Терон, 2 Матвеев, 3 Подрезов, 4 Гарбузов, 5 Зыков, 6 Марченко, 7 Иванов, 8 Живатов, 9 Сёмин, 10 Малагурадзе, 11 Созонов, 12 Голосницкий, 13 Рокуа, 14 М.Бабаев, 15 Давыдов. Замены: Потиханов, Поливалов, Пархоменко, Матвеев, Дроздов, Панасенко, Мысин, Тришин, Петросян.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Бурдин, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов, 8 Сухашвили, 9 Шалунов, 10 Ндлову, 11 Дерксен, 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Филиппов, 15 Козловский. Замены: Арлашов, Псутури, Рукавишников, Можейка, Пронин, Сабанов, Ольховский. Неиспользованные: Тюра.

Красный Яр: 1 Шарабуркин, 2 Сутидзе, 3 Готовцев, 4 Ильин, 5 Архип, 6 Апциаури, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Дорофеев, 10 Рябов, 11 Чабан, 12 Галиновский, 13 Федотко, 14 Кривоносов, 15 Лату. Замены: Зоно, Кондаков, Кадиров, Красильник, Фукофука, Тойчуев, Цнобиладзе, Крылаткин.

Булава: 1 Кузнецов, 2 Гасанов, 3 Баркадзе, 4 Сабанашвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Малышкин, 8 Мачаладзе, 9 Митьковский, 10 Чинчараули, 11 Черемных А., 12 Лоскутов, 13 Магомедсаилов., 14 Абдулкадиров, 15 Дёмушкин. Замены: Бородин, Тонкошкуров, Читеишвили, Пристинский, Шегебай, Дарбоев, Черемных С..

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Эстерхейзен, 3 Мартинус, 4 Корфф, 5 Чепрага, 6 Лесников, 7 Марданов, 8 Бассон, 9 Кириллов, 10 Кемпбелл, 11 Маников, 12 Хильчук, 13 Артемьев, 14 Акуабу, 15 Семёнов. Замены: Грифф, Грундлинг, Дедусенко, Бурлуцкий, Кузнецов, Кошарин. Неиспользованные: Абрамов, Александров

Богатыри: 1 Алюк, 2 Аскаров, 3 Рябов, 4 Ткаченко, 5 Климов, 6 Скоков, 7 Гераськин, 8 Наставшев, 9 Янчий, 10 Рощин, 11 Лазaренко, 12 Семейкин, 13 Гриценко, 14 Смелик, 15 Непейвода. Замены: Умаров, Артёменко, Краков, Савостин, Кудинов. Неиспользованные: Хандюк, Коротков.

7 тур 

Стрела: 1 Казаликашвили, 2 Визаж, 3 Давудов, 4 Грифф, 5 Сысоев, 6 де Вит, 7 Xодин, 8 Малан, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Байбурин, 12 Голов, 13 Дзобелов, 14 Гафаров, 15 Тромп. Замены: Давудов, Безверхов, ван Вюрен, Саютин, Исмаилов, Холуашвили, Уразаков, Чегодаев.

Металлург: 1 Псутури, 2 Ратиашвили, 3 Хечикови, 4 Максимов, 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Шалунов Н., 8 Сухашвили, 9 Сибиряков, 10 Ндлову, 11 Шалунов А., 12 Дерксен, 13 Бердзули, 14 Ольховский, 15 Козловский. Замены: Бурдин, Арлашов, Рукавишников, Можейка, Пронин, Сабанов, Тюра, Петров.

ВВА-Подмосковье: 1 Поливалов, 2 Пархоменко, 3 Эристави, 4 Гарбузов, 5 Зыков, 6 Марченко, 7 Мысин, 8 Панасенко, 9 Экстин, 10 Малагурадзе, 11 Созонов, 12 Тришин, 13 Рокуа, 14 М.Бабаев, 15 Давыдов. Замены: Иванов, Терон, Подрезов, Лавров, Дроздов, Апциаури, Сёмин, Потиханов.

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Эстерхейзен, 3 Мартинус, 4 Корфф, 5 Чепрага, 6 Лесников, 7 Марданов, 8 Бассон, 9 Кириллов, 10 Кемпбелл, 11 Бурлуцкий, 12 Акуабу, 13 Артемьев, 14 Маников, 15 Семёнов. Замены: Абрамов, Грифф, Грундлинг, Дедусенко, Лысоконь, Кузнецов, Кошарин, Петрушка.

Локомотив: 1 Смагин, 2 Мочалов, 3 Сорокин, 4 Даун, 5 Силенко, 6 Носачёв, 7 Башев, 8 Перестяк, 9 Бродзели, 10 Янюшкин, 11 Гудок, 12 Снисаренко, 13 Бабаев, 14 Ягудин, 15 Сухин. Замены: Карзанов, Хлутков, Титов, Секисов, Виктор Гресев. Неиспользованные: Тимербулатов, Трифанов, Новичков.

Богатыри: 1 Артёменко, 2 Умаров, 3 Критинин, 4 Ткаченко, 5 Климов, 6 Савостин, 7 Коротков, 8 Гераськин, 9 Кудинов, 10 Рощин, 11 Лазaренко, 12 Гостюжев, 13 Гриценко, 14 Смелик, 15 Хандюк. Замены: Аскаров, Краков, Рябов, Янчий, Семейкин, Непейвода, Шамрай. Неиспользованная: Алюк.

Енисей-СТМ: 1 Мусин, 2 Магомедов, 3 Серяков, 4 Зыков, 5 Елгин, 6 Бутенко, 7 Кротов, 8 Немцев, 9 Узунов, 10 Гайсин, 11 Симпликевич, 12 Герасимов, 13 Баранов, 14 Чурашов, 15 Маслов. Замены: Машкин, Малышкин, Проненко, Кононов, Будыченко Неиспользованные: Рябищук, Егоров, Барышников.

Красный Яр: 1 Фукофука, 2 Сутидзе, 3 Готовцев, 4 Федотко, 5 Архип, 6 Апциаури, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Дорофеев, 10 Кушнарёв, 11 Чабан, 12 Галиновский, 13 Пруидзе, 14 Кривоносов, 15 Лату. Замены: Зоно, Кадиров, Красильник, Шарабуркин, Коломийцев, Цнобиладзе, Ильин, Рябов.

Слава: 1 Скобиола, 2 Хубаев, 3 Игрецов, 4 Грассманн, 5 Медков, 6 Вавилин, 7 Почечуев, 8 ван Ренсбург, 9 Ти Джей Годдард, 10 Нортье, 11 Афанасьев, 12 Кириллов, 13 Холгейт, 14 Степанов, 15 Уиллемс . Замены: Гарифуллин, Дрейер, Мишечкин, Сидоров, Осминко, Устинов, Гриняев. Неиспользованные: Концелидзе.

Булава: 1 Барбакадзе, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Сабанашвили, 5 Макаренко, 6 Дангадзе, 7 Пристинский, 8 Мачаладзе, 9 Митьковский, 10 Черемных С., 11 Абдулкадиров, 12 Чинчараули, 13 Шегебай, 14 Магомедсаилов., 15 Дёмушкин. Замены: Бородин, Кузнецов, Тонкошкуров, Читеишвили, Черемных А., Дарбоев. Неиспользованные: Самадуров, Лоскутов

8 тур 

Енисей-СТМ: 1 Мусин, 2 Машкин, 3 Серяков, 4 Зыков, 5 Елгин, 6 Бутенко, 7 Малышкин, 8 Немцев, 9 Щербань, 10 Гайсин, 11 Симпликевич, 12 Герасимов, 13 Кононов, 14 Месхи, 15 БудыченкоМаслов. Замены: Магомедов, Гачечиладзе, Проненко, Маслов, Матвеев, Темнов Неиспользованные: Барышников, Узунов.

ЦСКА: 1 Малербе, 2 Эстерхейзен, 3 Мартинус, 4 Корфф, 5 Чепрага, 6 Лесников, 7 Марданов, 8 Бассон, 9 Кузнецов, 10 Кемпбелл, 11 Романов, 12 Лысоконь, 13 Артемьев, 14 Акуабу, 15 Семёнов. Замены: Грифф, Самадуров, Кошарин, Маников, Кириллов. Неиспользованные: Бурлуцкий, Абрамов, Грундлинг,

ВВА-Подмосковье: 1 Терон, 2 Иванов, 3 Подрезов, 4 Гарбузов, 5 Панасенко, 6 Марченко, 7 Нгоза, 8 Живатов, 9 Экстин, 10 Малагурадзе, 11 Созонов, 12 Голосницкий, 13 Рокуа, 14 М.Бабаев, 15 Давыдов. Замены: Пархоменко, Дроздов, Сёмин, Зыков, Неиспользованные: Мысин, Поливалов, Тришин, Годлюк.

Красный Яр: 1 Цнобиладзе, 2 Сутидзе, 3 Готовцев, 4 Федотко, 5 Красильник, 6 Архип, 7 Худяков, 8 Рудой, 9 Дорофеев, 10 Кушнарёв, 11 Гордон, 12 Галиновский, 13 Пруидзе, 14 Кривоносов, 15 Зоно. Замены: Кондаков, Гольштейн, Зинин, Фукофука, Ильин, Рябов. Неиспользованные: Шарабуркин, Губин 

Стрела: 1 Казаликашвили, 2 Давудов, 3 Давудов, 4 Грифф, 5 Кравцов, 6 де Вит, 7 Чегодаев, 8 Малан, 9 Барабанцев, 10 Марэйс, 11 Гафаров, 12 Голов, 13 Нодье, 14 Дзобелов, 15 Тромп. Замены: Визаж, Нежданов, ван Вюрен, Попков, Саютин, Холуашвили, Беленков, Юсупов.

Булава: 1 Кузнецов, 2 Гасанов, 3 Шашиашвили, 4 Сабанашвили, 5 Читеишвили, 6 Дангадзе, 7 Пристинский, 8 Мачаладзе, 9 Григорян, 10 Чинчараули, 11 Черемных С., 12 Черемных А., 13 Марков, 14 Магомедсаилов., 15 Дёмушкин. Замены: Бородин, Тонкошкуров, Семенцов, Михалёв, Семёнов. Неиспользованные: Едуш, Мурадов, Моновицкий. 

Металлург: 1 Псутури, 2 Ратиашвили, 3 Хечикови, 4 Шалунов Н., 5 Гоголидзе, 6 Сычёв, 7 Ефремов, 8 Сухашвили, 9 Фёдоров, 10 Ндлову, 11 Шалунов А., 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Дерксен, 15 Козловский. Замены: Рукавишников, Можейка, Пронин, Ольховский, Тюра, Петров Е., Неиспользованные: Арлашов, Петров

Локомотив: 1 Секисов, 2 Чкоидзе, 3 Донадзе, 4 Даун, 5 Силенко, 6 Перестяк, 7 Башев, 8 Виктор Гресев, 9 ван Ройен, 10 Янюшкин, 11 Карзанов, 12 Снисаренко, 13 Бабаев, 14 Церекидзе, 15 Гудок. Замены: Ягудин, Сорокин, Мочалов, Смагин, Жарков, Спандерашвили, Бродзели, Сухин.

Богатыри: 1 Артёменко, 2 Умаров, 3 Рябов, 4 Ткаченко, 5 Климов, 6 Скоков, 7 Наставшев, 8 Гераськин, 9 Кудинов, 10 Янчий, 11 Лазaренко, 12 Семейкин, 13 Рощин, 14 Смелик, 15 Непейвода. Замены: Критинин, Григоращенко, Коротков, Савостин, Коробкин, Пархоменко, Хандюк, Алюк.

Слава: 1 Мишечкин, 2 Чернышев, 3 Игрецов, 4 Грассманн, 5 Антонов, 6 Вавилин, 7 Почечуев, 8 ван Рензбург, 9 Ти Джей Годдард, 10 Нортье, 11 Степанов, 12 Кириллов, 13 Холгейт, 14 Гриняев, 15 Уиллемс . Замены: Хубаев, Гарифуллин, Дрейер, Хохлов, Афанасьев, Рыбаулин, Осминко, Устинов.

9 тур 

Енисей-СТМ: 1 Битиев, 2 Магомедов, 3 Серяков, 4 Саулите, 5 Елгин, 6 Бутенко, 7 Темнов, 8 Гачечиладзе, 9 Щербань, 10 Гайсин, 11 Симпликевич, 12 Герасимов, 13 Баранов, 14 Месхи, 15 Будыченко. Замены: Машкин, Кононов, Мусин, Зыков,Немцев, Узунов Неиспользованные: Проненко, Маслов.

Металлург: 1 Ратиашвили, 2 Ефремов, 3 Хечикови, 4 Шалунов Н., 5 Псутури, 6 Сычёв, 7 Рукавишников, 8 Сухашвили, 9 Фёдоров, 10 Ндлову, 11 Шалунов А., 12 Сибиряков, 13 Бердзули, 14 Дерксен, 15 Козловский. Замены: Митьковский, Можейка, Ольховский, Тюра, Петров Е., Неиспользованные: Пронин, Арлашов, Петров

Плей-офф

Лучшие бомбардиры по очкам

Лучшие бомбардиры по попыткам

Примечания

Ссылки 
 https://cps-rugby.ru/ Центр проведения соревнований

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2020 году
2020 год в регби